Odeon Theater oder Odeon-Theater ist der Name folgender Theater:

 Odeon-Theater (Goslar), Deutschland
 Odeon Theater (Wien), Österreich
 Odeon Theater (London), Großbritannien
 Odeon-Theater (Bukarest) (Teatrul Odeon), Rumänien
 Odeon Theater (Minnesota), Vereinigte Staaten, NRHP-ID-Nr. 74001041
 Odeon Theater (New Mexico), Vereinigte Staaten, NRHP-ID-Nr. 06001254

Siehe auch:
 Théâtre National de l’Odéon in Paris, Frankreich
 Teatro Odeón in Buenos Aires, Argentinien